Eschatogonia är ett släkte av lavar. Eschatogonia ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eschatogonia